Amőbák, a mikroszkopikus élőlények egyik csoportja
 Amőba, kétszemélyes stratégiai játék